Buran poate fi:

 Buran – o navetă spațială sovietică.
 Buran – viscol puternic